En Pologne, Witów peut faire référence à : 

de la voïvodie de Basse-Silésie
 Witów, un village 

de la voïvodie de Łódź
 Witów, un village du powiat de Kutno
 Witów, un village du powiat de Łęczyca
 Witów, un village du powiat de Piotrków
du powiat de Sieradz
 Witów, un village de la gmina de Burzenin
 Witów, un village de la gmina de Warta

de la voïvodie de Petite-Pologne
 Witów, un village du powiat de Proszowice
 Witów, un village du powiat des Tatras

de la voïvodie de Silésie
 Witów, un village